Az 1997-1998-as német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 22. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot az Eintracht Frankfurt nyerte meg, mögötte az SC Freiburg és az 1. FC Nürnberg jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 1997–1998-as Bundesliga
 1997–1998-as német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja  
 2. Bundesliga @ DFB 
 Kicker.de

Német labdarúgó-bajnokságok
Német 2